Cameron Norrie a fost campionul en-titre, dar a pierdut în sferturi de finală, în fața spaniolului Carlos Alcaraz.

Jucătorilor din Rusia și Belarus li s-a permis să continue să participe la evenimentele de tenis din Tur și la Grand Slam, dar nu vor concura sub steagul Rusiei sau Belarusului până la o nouă notificare, din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia din 2022.

Daniil Medvedev și Novak Djokovic sunt în competiție pentru numărul 1 mondial la începutul turneului. Medvedev urma să-și păstreze poziția nr.1 în clasament dacă ajungea în sferturile de finală, însă a pierdut în runda trei în fața lui Gaël Monfils așa că Djokovic își revendică primul loc.

Cu victoria sa din runda trei, Rafael Nadal devine primul jucător care câștigă 400 de meciuri la nivel ATP 1000. Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător ajuns în semifinalele de la Indian Wells de la  Andre Agassi în 1988.

Taylor Fritz l-a învins în finală pe Rafael Nadal cu scorul de 6–3, 7–6(7–5) câștigând titlul la simplu masculin la Indian Wells Masters 2022. Fritz a devenit primul american care câștigă titlu de la Andre Agassi în 2001.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022